Besalampy (district), een district van Madagaskar
Besalampy (stad), de hoofdstad van dit district
Besalampy Airport, een vliegveld